Nachreiner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Nachreiner (* 1955), deutscher Fußballspieler und -funktionär, Richter
 Ludwig Nachreiner (1884–1947), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Michael Nachreiner (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Sebastian Nachreiner (* 1988), deutscher Fußballspieler